Флаг Амвро́сиевского района Донецкой области Украины, наряду с гербом, является символом, отражающим историю и традиции района.

Флаг Амвросиевского района Донецкой области утверждён 15 декабря 2003 года.

Описание и символика 
Флаг Амвросиевского района представляет прямоугольное полотнище (соотношение ширины к длине 2:3). Флаг состоит из двух равных горизонтальных полей красного и зелёного цветов. Красный цвет является символом боевых и трудовых побед, жизнеутверждающей силы и мужества. Зелёный цвет является цветом надежды и возрождения, символизирует сельское хозяйство.

По вертикальной средней линии изображены два золотых бивня мамонта сходящихся своими остриями в центральную точку флага. Эта композиция представляет собой факт исключительной археологической находки ископаемых останков мамонта, которые сейчас являются экспонатом Донецкого краеведческого музея. Кроме того, бивни мамонта являются символом ценных археологических находок в верховьях балки Казённая, где найдены не имеющие аналогов в мире ископаемые останки лагеря охотников на зубров.

Примечания

Ссылки 
 Положение «О флаге Амвросиевского района»

Флаги районов Донецкой области
Амвросиевский район